Уаимангу  (Ваимангу, Ваймангу или Уэйманг) ():
 Уаимангу — вулканическая рифтовая долина расположенная в центрально-северной части острова Северный Новой Зеландии.
 Уаимангу — неактивный гейзер находящийся в одноимённой долине.
 Уаимангу — населённый пункт на острове Северный Новой Зеландии, административно относится к региону Бей-оф-Пленти.

Примечания